Stilwell kan syfta på:

Personer
 Joseph Stilwell (1883–1946), en amerikansk militär
 Thomas N. Stilwell (1830–1874), en amerikansk demokratisk politiker

Geografi
 Stilwell, Kansas
 Stilwell, Oklahoma